En dehors du légendaire Arthur, roi de la Bretagne insulaire, trois ducs de Bretagne se prénommèrent Arthur :
Arthur I Plantagenêt (1186 – 1203)
Arthur II (1305 – 1312)
Arthur III dit le connétable de Richemont (1457 – 1458).